Glans kan syfta på:

Glans – en manlig kroppsdel, se Ollon (kroppsdel)
Glans (djur) – ett släkte av musslor
Glans (ytegenskap) - en visuell egenskap hos ytor

Personer
 Dan Glans (1947- ), en svensk friidrottare
 Kay Glans (1955 - ), en svensk författare och kulturskribent
 Johan Glans (1974–), en svensk komiker